Blaenau Gwent steht für:

 Blaenau Gwent County Borough, eine Principal Area in Wales
 Blaenau Gwent (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Blaenau Gwent (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales